Santillana är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Santillana ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Santillana är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Havet är nära Santillana åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är Santillana del Mar,  meter över havet,  km norr om Santillana. Runt Santillana är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Torrelavega,  km sydost om Santillana. Omgivningarna runt Santillana är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien